Die Nemzeti Bajnokság 1997/98 war die 97. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 18. Juli 1997 und endete am 5. Juni 1998. Von Ende November 1997 bis Ende Februar 1998 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 20. Mal Újpest Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften bestritten in Hin- und Rückspiel jeweils zwei Relegationsspiele.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch schaffte Fehérvár den Klassenverbleib, Tiszakécskei FC stieg ab.

Weblinks 
 Hungary 1997/98 auf rsssf.com (englisch)
  Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1998
Fußballsaison 1997/98